Výrovka bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Výrovka, linker Zufluss zur Elbe
 Výrovka (Hostačovka), linker Zufluss zur Hostačovka
 Výrovka (Riesengebirge), Baude im Riesengebirge
 Výrovka (Altvatergebirge) (1167 m n.m.), Berg im Altvatergebirge